Řízek je obecně odříznutý kousek z něčeho. Může být:

 řízek – pokrm – druh masitého jídla, obvykle plátek obaleného masa 
 holandský řízek
 kuřecí řízek
 pařížský řízek
 přírodní řízek
 vídeňský řízek neboli smažený řízek z telecího masa
 část rostliny při vegetativním rozmnožování zvaném řízkování
 Řízek (příjmení), české příjmení
 synonymum pro plátek nebo kousek

Externí odkazy